Дженсон (, , , ) — прізвище романського походження. Відомі носії:
 Алура Дженсон — американська порноакторка
 Клаус Дженсон — американський художник коміксів німецького походження
 Ніколя Дженсон — венеціанський гравер французького походження